Smile může znamenat:

 Smile (hudební skupina) – bývalá britská hudební skupina
 Smile (David Gilmour) – singl zpěváka Davida Gilmoura
 Smile (Luhanská oblast) – vesnice v Luhanské oblasti na Ukrajině
 Smile (Sumská oblast) – vesnice v Sumské oblasti na Ukrajině
 Smile (album, Ivan Král) – album Ivana Krále
 
 
  – americký satirický komediálně-dramatický film režiséra Michaela Ritchieho z roku 1975
  – instrumentální skladba Charlieho Chaplina z roku 1936, později otextovaná Johnem Turnerem a Geoffreym Parsonsem